Grand Prix Meksyku 1990 (oryg. Gran Premio de Mexico) – szósta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 24 czerwca 1990, po raz 13. na torze Autódromo Hermanos Rodríguez.

14. Grand Prix Meksyku, 13. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Pre Kwalifikacja

Kwalifikacja

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Meksyku
1990
1990 w Ameryce Północnej
Meksyk w XX wieku